Industria peut faire référence à :

 Industria, colonie romaine correspondant à l'actuelle Monteu da Po ;
 Industria ville de science-fiction ;
 Industria, entreprise islandaise ;
 Industria, police de caractère sans-serif créée par Neville Brody en 1984.